André de Galicie est un nom porté par :

 André de Galicie, qui est en fait André de Hongrie et brièvement prince de Galicie-Volhynie entre 1224 et 1234.
 André  de Galicie, roi de Galicie-Volhynie de 1308 à 1323.

André